Argobba peut désigner :
 les Argobba, un peuple d'Éthiopie ;
 l'argobba, leur langue.

 Argobba, un woreda spécial de la région Afar ;
 , un woreda spécial de la région Amhara.